Мисс Мира 1991 () — 41-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 28 декабря 1991 года во Всемирном конгрессе-центре Джорджии, Атланта, США. В конкурсе участвовали 79 девушек. Победила Нинибет Леаль, представлявшая Венесуэлу.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды 
Специальным награды не вручались.

Топ 
Топ-10

 1. Франция
 2. Турция
 3. Ямайка
 4. Соединенные Штаты
 5. Австралия

 6. Индия
 7. Венесуэла
 8. Намибия
 9. Южная Африка
 10. Новая Зеландия

Топ-5
 1. Венесуэла
 2. Намибия
 3. Южная Африка
 4. Австралия
 5. Ямайка

Участницы

Заметки

Дебют 
 Гренландия соревновались в конкурсе Мисс Мира впервые.

Вернулись 
 ЮАР последний раз участвовали в 1977 году.
 Антигуа последний раз участвовали в 1986 году.
 Ливан и Свазиленд последний раз участвовали в 1988 году.
 Китайская Республика, Эквадор и Malaysia последний раз участвовали в 1989 году.

Отказались 
 Канада не участвовали в конкурсе из-за болезни участницы.
 Острова Кука и Папуа-Новая Гвинея не участвовали на Мисс Мира.
 Люксембург не участвовали на Мисс Мира до 2009 года.
 Перу проблема с франшизой и спонсорством.
 Гонконг возобновление франшизы, однако это произошло через три месяца после Мисс Мира.
 Шри-Ланка предпочла не конкурировать из-за конфликта планирования.
 СССР не участвовали из-за распада страны на 15 государств, которые стали известны как Содружество Независимых Государств.

Другие заметки

Участие в других конкурсах красоты

Примечания

См. также 
 Мисс Вселенная 1991
 Мисс Интернешнл 1991

Ссылки 
 Мисс Мира 1991

Мисс мира
События 28 декабря
Декабрь 1991 года
1991 год в США
Атланта